Antler Peak steht für:

 Antler Peak (Nevada)
 Antler Peak (Washington)
 Antler Peak (Wyoming)

Siehe auch:
 Antler Peaks, in Alaska